Weeg bezeichnet

 einen Weiler in Lohmar, Nordrhein-Westfalen, siehe Weeg (Lohmar)
 einen Ortsteil der Gemeinde Much, Nordrhein-Westfalen, siehe Weeg (Much)

 Weeg (Gemeinde Wendling), Ortsteil von Wendling, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Weeg (Gemeinde Rottenbach), Ortsteil von Rottenbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Weeg (Gemeinde Esternberg), Ortsteil von Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Weeg (Gemeinde Raab), Ortsteil von Raab, Bezirk Schärding, Oberösterreich

WeEG ist eine Abkürzung für:
 Westdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft

Siehe auch:
 Weg (Begriffsklärung)
 Weegh